Апертура 2017 () — 109-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт
 Апертура 2017 на rsssf.com

2017
Коста-Рика
2017 год в Коста-Рике